Schrambach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Schrambach (Gemeinde Lilienfeld), Katastralgemeinde und Ortschaft der Stadt Lilienfeld, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Schrambach (Gemeinde Hüttschlag), Streusiedlung bei Hüttschlag, Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg
 Schrambach (Gemeinde Rauris), Siedlungsplatz bei Bucheben, Gemeinde Rauris, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Schrambach, Fraktion der Gemeinde Feldthurns, Südtirol, Italien

Gewässer:
 Schrambach (Murg), rechter Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) vor Sasbach, Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Schrambach (Salzach), linker Zufluss der Salzach vor Hallein, Bezirk Hallein, Salzburg; Typlokalität der Schrambach-Formation
 Schrambach (Traisen), linker Zufluss der Traisen bei Schrambach, Stadt Lilienfeld

Siehe auch:
 Schrammbach
 Schranbach